Пьер Жан Жорж Кабанис (; 5 июня 1757, Конак, Коррез, — 5 мая 1808, Рюэй) — французский -материалист и врач.

Биография 
Родился в семье адвоката. Ученик Э. Б. де Кондильяка. Диплом врача он получил в Реймсе в 1775 году. По своим политическим воззрениям был близок к жирондистам; его друзьями были О. Мирабо и М. Ж. Кондорсе. В эпоху Великой французской революции сыграл большую роль в реорганизации медицинских школ. Свои суждения и предложения о госпитальном деле он изложил в статье «Соображения о больницах», опубликованной зимой 1789—1790 гг. Был председателем сформированной в 1791 году Больничной комиссии, которая отстаивала гуманный подход по отношению к больным и психически больным в частности. Кабанис поддерживал деятельность Ф. Пинеля по освобождению от цепей сумасшедших в Бисетре. Участвовал в перевороте 18 брюмера. В 1803 Кабанис был избран во Французскую академию, после его смерти его академическое «кресло» занял единомышленник Кабаниса, Дестют де Траси. Похоронен в парижском Пантеоне.

Кабанис был также масоном, и входил в масонскую ложу «Девять Сестёр».

Идеи 
Материализм и атеизм Кабаниса были менее последовательными и воинствующими, чем у старшего поколения французских материалистов XVIII века. Кабанис утверждал, что мышление — такой же продукт мозга, как секреция поджелудочной железы или печени. Это дало основание считать Кабаниса одним из предшественников вульгарного материализма. Вместе с Антуаном Дестютом де Траси Кабанис был основателем учения об «идеологии» как науке о всеобщих и неизменных законах образования идей. Считал медицину главным средством совершенствования человеческого рода, ибо, воздействуя на тело, можно добиться и изменения духа. Кабанис оказал значительное влияние на развитие медицины и физиологии, в частности в США в XVIII веке. В последние годы жизни склонялся к витализму.

См. также 
 Антуан Дестют де Траси

Сочинения 
 Отношения между физическою и нравственною природою человека. СПб., 1865—1866. Т. 1-2.

Примечания

Литература 
 
 Кротов А. А. Кабанис: классик вульгарного материализма? //Философские науки. 2017. № 9. С. 67-79.
 Забдудовский П. Е. Кабанис — врач-материалист XVIII в. // Клиническая медицина. 1939, Т. 17. Вып. 5.
 Martin S. Staum. Cabanis: Enlightenment and Medical Philosophy in the French Revolution. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980. 430 pp
 Baertschi, Bernard (2005), «Diderot, Cabanis and Lamarck on psycho-physical causality.», History and philosophy of the life sciences, 27 (3-4), pp. 451-63, PMID 16898212

Материалисты
Медики Франции
Медики XVIII века
Масоны ВВФ
Революционеры Франции
Члены Совета пятисот
Члены Французской академии
Похороненные в парижском Пантеоне
Члены Охранительного сената
Иностранные члены Американского философского общества